Miejscowości w USA:
 Persia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Persia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Persia (ang. Persia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gry komputerowe:
 Prince of Persia – seria gier zręcznościowych